Spiaggia di Colostrai – spiaggia situata nel territorio di Muravera in Sardegna
 Stagno di Colostrai – zona umida situata nel comune di Muravera in Sardegna